— японский сэйю и певец. Сотрудничает с компанией Production Ace. На седьмой церемонии Seiyu Awards 2013 года был награждён как лучший начинающий актёр.

Работы и роли

Аниме-сериалы 
2009 год
 Seitokai no Ichizon — Ёсики Накамэгуро
2010 год
 Mitsudomoe — Юдай Тиба
2011 год
 Kore wa Zombie Desu ka? — фанат (серия 12)
 Sekai-ichi Hatsukoi — сотрудник компании (серия 7), подрядчик (серия 2)
 Nichijou — Цуёси Наканодзё
 Mitsudomoe Zouryouchuu! — Юдай Тиба
2012 год
 Another — Юя Мотидзуки
 Mobile Suit Gundam AGE — Кио Асуно
2013 год
 NouCome — Тоя Ёсивара
 Majestic Prince — Клэйн
 Genshiken Nidaime — Кэндзиро Хато (в мужском обличии)
 Blood Lad — Мимик Ёсида
 Makai Ouji — Амон
2014 год
 Akatsuki no Yona — Мин-су
 Gugure! Kokkuri-san — Ямамото-кун
 Nanatsu no Taizai — Гифтхандер (в молодости; серии 3, 20-21)
 Haikyuu!! — Мори (серия 1)
 Hitsugi no Chaika — Леонардо Столлер
 Future Card Buddyfight — Тэцуя Куродакэ
 Love Stage!! — Косукэ Сотомура
2015 год
 Ameiro Cocoa Rainy Color e Youkoso! — Ноэль Кога
 Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! — Юмото Хаконэ
 Yuri Kuma Arashi — Лайф Бьюти
 Dance with Devils — Лоуэн
 Future Card Buddyfight 100 — Тэцуя Куродакэ
2016 год
 Ameiro Cocoa in Hawaii — Ноэль Кога
 Shounen Maid — Ибуки
 Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! Love! — Юмото Хаконэ

OVA 
 Love Stage!! (2014) — Косукэ Сотомура

Видеоигры 
 Touken Ranbu — Мидарэ Тосиро
 Ensemble Stars! — Сора Харукава
 i-Chu — Момосукэ Ойкава
 Bungo and Alchemist — Мимэй Огава

Дискография

Синглы

Мини-альбом

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Production Ace
 Блог Кадзутоми Ямамото